Campomarinesi – abitanti di Campomarino Lido
Campomarinesi – abitanti di Campomarino